Alexander Gamelin (né le  à Boston) est un patineur artistique sud-coréen d'origine américaine, spécialiste de danse sur glace.

Il danse entre 2004/2005 et 2014/2015 avec sa sœur jumelle, Danielle Gamelin. Ce couple remporte la médaille d'or lors des 2015 U.S. Eastern Sectionals et se classe  lors des championnats nationaux américains. En , lors de la fin de la carrière de sa sœur, il choisit comme partenaire Min Yu-ra, et devient un sportif sud-coréen.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
(avec Min Yu-ra)

Notes et références

Liens externes
 

Patineur artistique sud-coréen
Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Boston
Naissance en février 1993